Чистя́к () — род растений, входящий в семейство . В некоторых системах классификации включается в род  в ранге подрода.

Ботаническое описание 
Род представлен многолетними травянистыми растениями с клубеньковыми корнями. Листья в большом количестве в прикорневой розетке, также спирально вдоль стебля, простые, широкояйцевидной формы, с сердцевидным основанием, в пазухах иногда с своеобразными «луковичками».

Цветки одиночные и располагаются супротив листьев или в немногоцветковых щитках. Чашечка состоит из трёх чашелистиков. Венчик из 7—12 лепестков ярко-жёлтого цвета, иногда махровый.

Плод — многоорешек, плодики расположены спиралеобразно, яйцевидные, немного сплюснутые.

Таксономия

Синонимы

Виды 
 
 
 
 
  — Чистяк калужницелистный

Примечания

Литература 

 

Лютиковые